Olaszország
Terzo, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Terzo di Aquileia, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében